Тариф — система ставок оплати за виробничі і невиробничі послуги, які надаються населенню, компаніям, організаціям, фірмам і установам.
 Ет-Тариф ( — «кінець») — некрополь, розташований на західному березі Нілу в Фівах.